Rob Collins (1963-1996) – musicista inglese
 Rob Collins (1978) – hockeista su ghiaccio canadese
 Rob Collins (1979) – attore australiano